Bernard était le prénom de plusieurs membres de la famille Nogaret de La Valette :
 Bernard de Nogaret de La Valette (1553-1592), frère aîné de Jean-Louis Nogaret de La Valette, duc d'Épernon
 Bernard de Nogaret de La Valette (1592-1661), deuxième fils de Jean-Louis Nogaret de La Valette, neveu du précédent, duc de La Valette et d'Épernon.

Voir aussi 
 Nogaret (homonymie)